Де Пра — имя собственное, может выступать в виде фамилий и топонимов:
 Де Пра, Джованни (1900—1979) — итальянский футболист, вратарь. 
 Мовзен-де-Пра — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи.